Platteville puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Platteville, pueblo en el Estado de Colorado;
Platteville, ciudad en el condado de Grant, Wisconsin; o
Platteville, pueblo en el condado de Grant, Wisconsin.